Gare – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny
 Gare – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Preševo
 Gare – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Gadžin Han